

Anni
41 – anno del I secolo d.C.
41 a.C. – anno del I secolo a.C.

Matematica
41 – numero naturale